Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Armenië. IJsland heeft geen ambassade in Armenië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Armenië
IJslandse